Световното първенство по снукър през 1993 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 16 до 3 май. Победител е Стивън Хендри, който побеждава на финала Джими Уайт с 18 – 5 фрейма.

Максимален брейк 
 Максимален брейк от 147 постига Стив Дейвис

Резултати 

1993